Katra Komar (ur. 16 maja 2001) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SSK Bohinj. Medalistka mistrzostw świata juniorów w drużynie oraz zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy indywidualnie i w drużynie.

Przebieg kariery 
W FIS Cup debiutowała w marcu 2016 w Harrachovie, zajmując miejsca w drugiej dziesiątce. W sierpniu 2016 w Oberwiesenthal po raz pierwszy wystartowała w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując 32. miejsce. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017, gdzie zdobyła srebrny medal w drużynie kobiecej. Indywidualnie była 26. Na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2017 zdobyła brązowy medal w zawodach indywidualnych oraz złoty w drużynie mieszanej.

Pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego zdobyła w sierpniu 2017 w Oberwiesenthal, kończąc zawody na 25. pozycji. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zdobyła złoty medal w drużynie kobiecej. Indywidualnie była 18., a w drużynie mieszanej – 5. 27 stycznia 2018 zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 37. miejsce w zawodach w Ljubnie. Pierwsze punkty cyklu zdobyła 24 marca 2018 w Oberstdorfie, zajmując 29. pozycję.

W sierpniu 2018 w Hinterzarten zajęła 24. miejsce w debiucie w Letnim Grand Prix. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajęła 14. pozycję indywidualnie oraz 5. w obu konkursach drużynowych. W sezonie 2018/2019 Pucharu Świata kilkukrotnie zdobywała punkty. Najwyżej sklasyfikowana była na 17. pozycji, w zawodach w Lillehammer w ramach Raw Air kobiet 2019. W Pucharze Kontynentalnym 2018/2019 trzykrotnie zajmowała miejsca na podium, dzięki czemu zwyciężyła w klasyfikacji generalnej tego cyklu.

Regularnie zdobywała punkty w sezonie 2019/2020 Pucharu Świata, najczęściej kończąc zawody w trzeciej dziesiątce. Najwyżej klasyfikowana indywidualnie była na 16. miejscu, które zajęła dwukrotnie, w lutowych zawodach w Hinzenbach i Ljubnie. W tej drugiej miejscowości zajęła również 2. pozycję w drużynowym konkursie cyklu. W klasyfikacji generalnej sezon zakończyła na 27. miejscu z 95 punktami. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020, gdzie zajęła 5. pozycję indywidualnie, zaś w drużynie żeńskiej zdobyła srebrny, a w drużynie mieszanej brązowy medal.

W sierpniu 2020 zajęła 9. miejsce w zawodach Letniego Grand Prix we Frenštácie pod Radhoštěm. W sezonie 2020/2021 Pucharu Świata zdobywała punkty we większości występów. Najwyżej klasyfikowana była na 17. pozycji, w marcowych zawodach w Czajkowskim. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2021 zajęła 25. miejsce indywidualnie.

W sezonie 2021/2022 Pucharu Świata punkty zdobyła tylko w dwóch startach, w których kończyła zawody na 25. i 28. miejscu.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Komar na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Korona Alp

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2001